Pierre Sparaco (1940-2015), journaliste et écrivain français,
 Simona Sparaco (1978-), romancière italienne.

Patronyme italien